Ritzhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Ritzhaupt (* 1944), deutscher Theologe und Autor
 Jenny Ritzhaupt (1889 bis um 1970), deutsche Schriftstellerin